Le championnat d'Algérie de football 1975-1976 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

Le MC Alger remporte son troisième titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison  
Nombre de buts de la saison 1975-1976 est 687 buts soit 2,86 but par match.

Calendrier

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Résultats 

 RCK-MCA match retard joué le mercredi 29/10/1975 au stade du 20 août 1956 (Alger)
 

(*) UMMC-MCO joué au stade du 5 juillet 1962 (Alger)
(*) MCA-NAHD joué au stade du 5 juillet 1962 (Alger)

 USMBA-MCA match joué au stade Benslimane de Mostaganem. 

(*) USMK-MCO match retard joué le dimanche 4 avril 1976.

(*) USMA-ESS joué au stade du 20 août 1956 (Alger)
(*) NAHD-ASMO joué au stade du 5 juillet 1962 (Alger)
(*) CRB-USMH joué au stade du 5 juillet 1962 (Alger)

 MCA-MCO match retard joué le 1 juin 1976 au stade du 20 août 1956 (Alger).

 MCA-CRB match retard joué le 29 juin 1976 au stade du 5 juillet 1962 (Alger)

(*) CRB-CAB joué au stade du 5 juillet 1962 (Alger)
(*) USMA-USMBA joué au stade du 5 juillet 1962 (Alger)
(*) USMMC-ASMO joué au stade du 20 août 1956 (Alger)
(*) MOC-WAB joué à Skikda.

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1975-1976
 Championnat d'Algérie de football D2 1975-1976
 Championnat d'Algérie de football D3 1975-1976

Championnat d'Algérie de football
Football en 1975
Football en 1976